Корда:
 Ко́рда, (от ) — верёвка;
 Корда — линейная мера в Испании;
 Ко́рда, (от ) — привозжек (специальная верёвка), на котором гоняют лошадь вокруг столба, для выездки подверх.
 Ко́рда — прочная нить (тросик, шнурок), на которой удерживаются авиационные и автомобильные модели для движения их по кругу.

Известные носители 
 Корда, Александр (настоящая фамилия: Келлнер; 1893—1956) — венгерский революционер, американский и британский кинорежиссёр и продюсер.
 Корда, Альберто (1928—2011) — кубинский фотограф.
 Корда, Август Карл Йозеф (1809—1849) — немецко-чешский ботаник, миколог, палеонтолог и естествоиспытатель.
 Корда, Василий Егорович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Корда, Винсент (настоящая фамилия: Келлнер; 1897—1979) — американский и британский художник-постановщик игрового кино.
 Корда, Золтан (настоящая фамилия: Келлнер; 1895—1961) — американский и британский сценарист, кинорежиссёр и продюсер.
 Корда, Крис (род. 1962) — американский музыкант.
 Корда, Мария (1898—1975) — актриса немого кино.
 Корда, Михаил Михайлович (род. 1965) — украинский ученый, биохимик.
 Корда, Петр (род. 1968) — чешский теннисист.
 Корда, Себастьян (род. 2000) — американский теннисист.
 Корда, Эмануэла (род. 1974) — итальянский политик.

Топонимы

Реки в Красноярском крае 
 Корда (приток Чуни)
 Корда (приток Тычаны)
 Корда (приток Вельмо)